Max Huber – chitarrista, ex componente degli $wingin' Utter$
Max Huber – designer svizzero
Max Huber – diplomatico svizzero